Сан Николас де лос Ранчос има више значења:

 Општина Сан Николас де лос Ранчос (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Николас де лос Ранчос (Сан Николас де лос Ранчос, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику